Christophe Petchanatz est un musicien et écrivain français né à Lille le .

Biographie 

Micro-éditeur il a animé notamment la revue Rectangle et les Éditions de Garenne (années 80-90). Fut chroniqueur pour les revues Décharge et le Dépli Amoureux; membre du comité de lecture de la revue Verso (période Seyve).

Il a été actif dans la mouvance de la littérature électronique (générateurs de textes) dans les années 90.

Musicien, il est aujourd'hui l'unique membre de Klimperei, ainsi que de Deleted. Il participe à Al & Del avec Al Seamless, parolier. Il tenait la batterie dans le combo de free-rock improvisé Dents, et a joué avec Los Paranos, Totentanz et Fuss.

Écrivain et poète, il a obtenu la bourse à l'écriture de la Région Rhône-Alpes en 2008 et en 2013 (pour le projet Le Héron).

Publications

Littérature électronique 

 Crimes, in KAOS n°2, 1992. 
 Prolix, alire 6, Mots-voir, 1992
 Cut-Up, alire6, 1992 ; réed. in Bootz Philippe (Dir.), Le Salon de Lecture Électronique. Villeneuve d’Ascq : MOTS-VOIR, 1995. ; réed. in Créations poétiques au , visuelles, sonores, actions…. Grenoble : CRDP de Grenoble, 2004.
 «Écrire sans écrire ce qui s'écrit, ou: réinventer au passage – à son corps défendant? – l'intertextualité», A\:Littérature↵, édité par Philippe Bootz. Villeneuve d'Ascq: Mots-Voir; Roubaix: GERICO-CIRCAV, 1994, pp. 123–128
 Les yeux, alire10/DOC(K)S série 3 n° 14/15/16, 1997.

Littérature 

(Outre de très nombreuses publications en revue, difficiles à répertorier pour l'instant.)

 M.O.R., texte et dessins, Hercule de Paris, 1984.
 Plus haut encore, une carte insolite, poèmes + tamponnages, Hercule de Paris, coll. FLVM, 1984.
  84, publications hercule de paris, collection l'infinitésimal, 1984.
 16 de abril 84, traduction espagnole de Joseph Amoros, H.C.
 La marche des os, Chats... Avalanches n°5, avec un collage de l'auteur, .
 Glamour triste, (texte écrit avec Denys-Louis COLAUX, dessins à la plume & gouaches de C.P.), couverture de Bruno Charpentier, L.P.D.A. N°65, .
 Hadal, poèmes et gouaches sur photos, Hercule de Paris, coll. FLVM, 1985.
 Sanguines super-huit, Polder 29, dessin de couverture par l'auteur, 1985.
 Diary of a missin' fare', auto-édition, gouache de l'auteur en couverture, 85/86 ?
 Cliché, auto-édition, gouache de l'auteur en couverture, 85/86 ?
 La marche des os, rééd. (L.P.D.A. 78) , dessin de couverture de Jean-Luc Eyquem.
 Soustraire, textes sur des dessins de Guy Ferdinande, Ed. Rectangle/Pli, .
 Tuyau N°33 (Didier Moulinier éd.), novembre 86.
 C. Petchanatz, dessins, (dessins au crayon), auto-édition, 1986.
 Sur le quai, Le Jeu des Tombes, couverture de Bruno Charpentier, .
 Gangrènes, Collection Plis, Le Dépli amoureux, 1987.
 Le petit port de trégastel, la duchesse d'a. n°1, sur un envoi de Alban Michel (et avec un dessin de l'auteur), 1987.
 La Bourrique et autres textes, Collection Plis, Le Dépli amoureux,1988.
 Linges, Verso, 1988.
 Vanille, Eds de Garenne, 1989.
 La crécelle, illustré par Éric Watier, Ed. Cordialité de la Rouille, 1989 ?
 Récurrences, Les Éditions de Garenne, 1989.
 Je suis dans son cœur, Ghost Factory Éd., collection CQFD, 1989.
 The art of kissing (gouache sur copy art), Deleted Ed., 1989.
 Diversions, Ed. Polder, fin 89,  et  de couv. par Éric Watier.
 Vacances de neige, tiré à part, H.-C. Texte avec Dominique Quélen, publié dans la revue Trois, Québec, 1990.
 De soi, Ed. de Garenne, 1990.
 Fiançailles, Collection Histoire grotesque, Lune Produk, illustrations de Sébastien Morlighem, 1990.
 Events, Ed. de Garenne, collection Bleu de Lièvre, H.C., décembre 90.
 Le Plot, Anis & Foy, 1990.
 En-core, texte avec Patrick Oustric, illustré par Frédéric Poincelet, Les Éditions de Garenne/Lune Produkt, .
 Apex, Ed. de Garenne, collection Bleu de Lièvre, H.C., fin 1990, rééd. mi-91.
 Tous nos vœux vous accompagnent, (avec Patrick Oustric), Ed. Cordialité de la Rouille, printemps 91.
 Fiançailles, Lune Prods, avec des photographies couleur de Fabrice Poincelet, 1991.
 Phallus modiques, avec Michel Barry et Patrick Oustric, P. Oustric, 1991.
 Mars/avril 91, dessins (à la plume, au pinceau (encre de Chine) etc. (ou gouache), Ed. de Garenne, collection Bleu de Lièvre, printemps 91.
 Fade (d'un travail en cours), texte sur fond d'images digitalisées, Ed. de Garenne, collection Bleu de Lièvre, H.C., avril/mai 91.
 Marine, Gamillard éd., collection NRV, .
 Génération Polder, Table Rase, recueil collectif établi par Jacques Morin, Table Rase, 1992.
 Petit conte, auto-édition, fin 92.
 Les Joies de la famille, Cordialité de la rouille, 1993.
 Pleumeur-Bodou, Les Carnets du Tournefeuille, Tournefeuille, 1993.
 Participation au Colloque Nord Poésie et Ordinateur — mai 93 ; actes parus en 1994, CIRCAV-GERICO Université Lille 3.
 Edwige, auto-édition, automne 93.
 Canes circum tecta vagantur, VR/SO, 1995; avec Bruno Richard.
 Plomb, Rafael de Surtis, Pour un ciel désert, 1997; illustrations de Rafael de Surtis.
 Les Alfreds, préface de Dominique Quélen, Collection Les Sœurs Océanes n°3, Jean-Pierre Huguet Ed., 2007.
 Textes (sous le nom de Jean-Hubert B.) in Ivar Ch'Vavar & camarades / Le Jardin Ouvrier, 1995-2003, Flammarion, 2008.
 Hon, l'être, écrit avec Ivar Ch'Vavar, le corridor bleu, 2009.
 Textes in La poésie de A à Z'', Jacques Morin, Rhubarbe Ed., 2010.

Notes et références

Lien externe 
 
 Site personnel de l'auteur

Musicien français de musique électronique
Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en mars 1959
Naissance à Lille